Bosznia-Hercegovina
Debela Međa falu Vareš községben, a Zenica-Doboji kantonban
Drinova Međa falu Livno községben, a Livnói/Hercegboszniai kantonban
Velja Međa falu Ravno községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Međä falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Körös megyében
Duga Međa falu Zdenci községben, Verőce-Drávamente megyében

 Szerbia
Međä falu Leskovac községben a Jablanicai körzetben
Međa Párdány falu szerb neve Bégaszentgyörgy községben a Közép-bánáti körzetben